Phœbé ou Phébé, du grec  (« lune brillante »), est un nom propre féminin. Dans de nombreuses langues (dont les autres langues romanes et l'anglais) il s'écrit Phoebe, en allemand Phoibe.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Phœbé est un satellite naturel de Saturne.
 L'anneau de Phœbé est le plus extérieur des anneaux de Saturne, et le plus large des anneaux planétaires.

Biologie 
 Phoebe est un genre d'arbres persistants, de la famille des Lauracées.
  est un genre de Capricornes, de la sous-famille des Lamiinae.
 Sayornis phoebe est une espèce d'oiseaux, de la famille des Tyrannidés.

Sciences humaines et sociales 
Phébé ou Phœbé est le nom de plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Phébé la Titanide, unie à son frère Céos ;
 Phébé l'Héliade, qui fut changée en peuplier comme ses sœurs ;
 Phébé, fille de Tyndare ;
  de Messénie, l'une des deux Leucippides ;
 Phébé, surnom de la déesse Artémis, voire de la Lune dans des textes anciens.

Culture et société

Musique 
 Phœbé, une œuvre de la compositrice Mel Bonis

Télévision 
 Phoebe Buffay est un personnage de la série télévisée Friends, jouée par Lisa Kudrow.
 Phoebe Halliwell est un personnage de la série télévisée Charmed, jouée par Alyssa Milano.

Anthroponyme

Prénom 
Phoebe, parfois orthographié Phébée ou Phoebé, est un prénom féminin courant dans les pays anglophones et aux Philippines. Il est notamment porté par :
 Phœbé de Cenchrée (), une diaconesse, collaboratrice de l'apôtre Paul ;
 Phoebe Bridgers (1994-), une chanteuse américaine ;
 Phoebe Cates (1963-), une actrice américaine ;
 Phoebe Dollar (1975-), une actrice américaine ;
 Phoebe Omlie (1902-1975), une pionnière de l'aviation américaine ;
 Phoebe Tonkin (1989-), une actrice australienne.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Phoebe

Patronyme 

  (1981-), une violoniste vivant à Londres.

Notes et références 

Homonymie de prénom